Castillo del Príncipe puede referirse a:
 Castillo del Príncipe (Cuba), fortaleza cubana del , situada en el municipio de La Habana.
 Castillo del Príncipe (España), fortaleza española del , situada en el municipio de Cee, provincia de La Coruña (Galicia).
 Castillo del Príncipe, nombre alternativo del Fuerte de la Galea, fuerte español situado en el municipio de Guecho, provincia de Vizcaya (País Vasco).